Обезьяна де Луа (Ameranthropoides loysi) — гипотетический вид крупных южноамериканских обезьян, о существовании которого в Колумбии сообщил в 1920 году проводивший исследования в Южной Америке швейцарский геолог .

Единственным возможным доказательством его существования, помимо слов де Луа, является сделанная им же фотография застреленного животного. Джордж Мортадон и другие учёные поначалу приняли примата, описанного де Луа, за неизвестный вид высших приматов.

Большинство современных учёных либо считают животное, описанное де Луа, коатой (паукообразной обезьяной) либо отвергают данное сообщение как мистификацию.

См. также 
 Homo pampeanus
 Энфилдское чудовище

Примечания 

Криптиды
Мистификации
Приматы